Kedrostis es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Cucurbitaceae.

Descripción
H
Son hierbas monoicas o dioicas postradas o erecysd, a veces subcarnosas con raíces perennes. Hojas enteras, lobuladas, dentadas y partidas; zarcillos, en su mayoría simples. Flores masculinas en racimos o corimbos. Las flores femeninas solitarias o en racimos; cáliz y corola como en el macho. La fruta es una baya sésil o subsésil, ovoide, de pico,   con margen o no, testa principalmente crustácea, lisa.

Taxonomía 
El género fue descrito por Nicholas Edward Brown y publicado en Journal of Botany, British and Foreign 66: 141. 1928. La especie tipo es: Kedrostis africana

Especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de las especies del género Kedrostis aceptadas hasta noviembre de 2014, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos.

Referencias

Enlaces externos

Cucurbitaceae